Jürgen Distler ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Distler (Politiker, 1941) (1941–2016), deutscher Politiker (FDP) und Hochschullehrer 
 Jürgen Distler (Politiker, 1971) (1971–2014), deutscher Politiker (NPD) und Verleger